Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2011 проводился с 1 по 3 июля 2011 в городе Несби на арене «Maniototo Curling International» (MCI).

В чемпионате принимало участие 3 команды.

Победителями чемпионата стала команда скипа Брайди Дональд (Дональд стала чемпионом среди женщин в 1-й раз как скип и в 7-й раз как игрок), победившая в финале команду скипа Wendy Becker. Бронзовые медали завоевала команда скипа Liz Matthews.

Также вне зачёта в турнире участвовала смешанная команда (состоящая из двух мужчин и двух женщин) «Youth Olympic» (скип Luke Steele). У женских команд в зачёт шли результаты матчей только с другими женскими командами.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2011.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Все четыре команды (включая и смешанную) выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы (1-я команда против 4-й, 2-я против 3-й), матч за 3-е место и финал; результат смешанной команды в плей-офф не учитывается (женские команды, если они по результатам расположатся ниже смешанной команды, в итоге поднимаются на одно место выше).

Матчи играются в 8 эндов.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2011
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2011
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2011

Спорт в Новой Зеландии в 2011 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Июль 2011 года